Список праздников, которые отмечают в Сербии.

Государственные праздники

Религиозные праздники 

Праздники, почитаемые мусульманами, христианами и иудаистами, которые отмечаются в Сербии, но не входят в состав государственных.

«Рабочие» праздники 

Здесь представлены праздники, которые установлены в законодательстве как рабочие дни, но которые почитаются народом.

См. также 
 Сербские обычаи
 Военные праздники Сербии

Ссылки 
Праздники Сербии  (srpski.ru)

 
Сербия
Культура Сербии
Списки:Сербия